Ōmiya steht für:
 ein Dorf:
 in der Präfektur Fukushima: Ōmiya (Fukushima) (heute: Minamiaizu (Fukushima))
 in der Präfektur Miyazaki: Ōmiya (Miyazaki) (heute: Miyazaki (Miyazaki))
 in der Präfektur Okayama: Ōmiya (Okayama) (heute: Okayama)
 in der Präfektur Tottori: Ōmiya (Tottori) (heute: Nichinan (Tottori))
 im Landkreis Shimotsuga in der Präfektur Tochigi: Ōmiya (Shimotsuga) (heute: Tochigi)
 im Landkreis Shioya in der Präfektur Tochigi: Ōmiya (Shioya) (heute: Shioya (Tochigi))
 eine Stadt:
 in der Präfektur Ibaraki: Hitachi-Ōmiya
 im Landkreis Kitaadachi in der Präfektur Saitama: Ōmiya (Saitama) (heute: Ōmiya)
 im Landkreis Chichibu in der Präfektur Saitama: Chichibu
 in der Präfektur Shizuoka: Ōmiya (Shizuoka) (heute: Fujinomiya)
 in der Präfektur Mie: Ōmiya (Mie) (heute: Taiki (Mie))
 in der Präfektur Kyōto: Ōmiya (Kyōto) (heute: Kyōtango)
 in der Präfektur Kōchi: Ōmiya (Kōchi) (heute: Kami (Kōchi))
 ein Lehen in Ōmiya, Landkreis Shimotsuga, Tochigi: Ōmiya (Han)

Ōmiya ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Ōmiya (* 1989), japanische Curlerin
 Yoshiyuki Ōmiya (* 1959), japanischer Curler